PBM steht für:
 Patient Blood Management, ein Behandlungskonzept zur Schonung patienteigener Blutressourcen
 Paul Bird Motorsport, britisches Motorsport-Team
 Martin PBM, amerikanisches Flugboot
 Peak Bone Mass, die als ein Hauptmerkmal der Knochengesundheit maximal erreichbare Knochenmasse eines Menschen
 Persatuan Bolasepak Malaysia, der Fußballverband von Malaysia
 Play by Mail, siehe Postspiel
 Portable Bitmap, ein Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten
 Pulsbreitenmodulation
 Flughafen Suriname/Zanderij (IATA-Code), Flughafen in Suriname

pbm steht für:
 Tecóatl Mazatec (ISO-639-3-Code), Mazatekische Varietät in Oaxaca und Puebla, Mexiko

.pbm steht für:
 Dateiendung für Dateien mit Portable Bitmap zur Speicherung von Bilddaten

Abkürzung